Aberli ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Aberli, Mitbegründer der Täuferbewegung
Johannes Aberli (1774–1851), Schweizer Medailleur, Stein- und Stempelschneider
 Johann Ludwig Aberli (1723–1786), Schweizer Maler